Di seguito è riportato l'albero genealogico della dinastia salica dall'VIII all'XI secolo.

Gli ascendenti fino a Corrado il Rosso 

 Guarniero I (Warnharius) (intorno al 760/765; † assassinato nell'814 nel palazzo reale di Aquisgrana) ⚭ Engiltrut - per gli antenati del primo vedi Guidonidi, per gli antenati della seconda vedi Sigeardingi. 
 Guarniero II (Walaho II), conte a Wormsgau 815/837 ⚭ Oda, figlia di Roberto III, conte di Wormsgau della dinastia dei Robertingi. 
 Guarniero III (Walaho III); († 20 gennaio dopo l'877), conte di Lobdengau, 858. 
Guarniero IV (Walaho IV) († probabilmente prima dell'891), conte di Wormsgau della dinastia dei Walahonidi ⚭ Oda, figlia di Roberto III di Hesbaye della dinastia dei Robertingi e di Wiltrude di Orléans. 
 ? Wiltrude (attestata nel 903-933), ⚭ Eberardo († 902/903) della dinastia dei Corradinidi; 
 Corrado Kurzbold (circa 885-890 - probabilmente 30 giugno 948). 
 ? Guarniero V (intorno all'899 - intorno al 935 o dopo il 950), conte di Nahegau, Speyergau e Wormsgau;(1) ⚭ una figlia di Corrado il Vecchio, duca di Franconia della dinastia dei Corradinidi;(2) ⚭ Hicha di Svevia, figlia di Burcardo II, duca di Svevia della dinastia dei Hunfridingi;
Corrado il Rosso († 955) sui discendenti vedi sotto;
 Una figlia (forse figlia di Guarniero IV ?); ⚭ Anselmo il Vecchio, antenato della Casa di Tubinga.

Dopo l'ascesa imperiale: da Corrado il Rosso all'imperatore Corrado II 

 Corrado il Rosso († 10 agosto 955 nella battaglia del Lechfeld), duca di Lorena; ⚭ Liutgarda di Sachsen, (*931-953), figlia di Ottone I della dinastia dei Liudolfingi; 
Ottone I di Carinzia (Ottone di Worms) (intorno al 948 - 4 novembre 1004), duca di Carinzia ⚭ Giuditta di Carinzia († 991), della dinastia dei Luitpoldingi; 
Enrico di Spira († circa fine anni '90 del 900), duca di Carinzia ⚭ Adelaide di Metz († 1039/1046), della dinastia dei Girardidi; 
 Corrado II il Salico (intorno al 990; † 4 giugno 1039 a Utrecht), re dei Romani e imperatore dei Romani (vedi sotto per i discendenti) ⚭ Gisella di Svevia (989/990 † 1043), figlia del duca Ermanno II, duca di Svevia, della dinastia dei Corradinidi; 
 Giuditta († probabilmente 998 ma certamente prima del 30 aprile 1034). 
 Bruno/Gregorio V, (972 a Stainach im Ennstal (?) - 18 febbraio 999 a Roma), papa della chiesa cattolica; 
 Corrado I di Carinzia (intorno al 975 - 15/12 dicembre 1011), duca di Carinzia ⚭ Matilde di Svevia (988 † 1031/1032), figlia del duca Ermanno II della dinastia dei Corradinidi; 
Corrado II il Giovane (probabilmente 1003 - 20 luglio 1039), duca di Carinzia; forse antenato di Corrado I, capostipite della casata del Württemberg;
 Bruno di Würzburg,(intorno al 1005 - 27 maggio 1045 a Persenbeug), cancelliere imperiale per l'Italia, vescovo di Würzburg; 
 Una figlia che sposò il conte Gerardo IV di Metz († 1044/45); 
 Wolfram (1007 - † 1010 castello di Stauf).
 Guglielmo († 7 novembre 1047), vescovo di Strasburgo.
 Giuditta (forse), che sposò Ugo di Tuscia.

La dinastia imperiale dall'imperatore Corrado II 

 Corrado I il Salico (intorno al 990 - 4 giugno 1039 a Utrecht), re dei Romani e imperatore dei Romani (per gli antenati vedi sopra) ⚭ Gisella di Svevia (989/990 - 1043), figlia del duca Ermanno II, duca di Svevia della dinastia dei Corradinidi; 
Enrico III il Nero (28 ottobre 1017 - 5 ottobre 1056 a Bodfeld/Harz), re dei Romani e imperatore dei Romani;(1) ⚭ Gunilde di Danimarca (Cunegonda) (intorno al 1019 - 1038), figlia del re Canuto il Grande di Danimarca, Inghilterra e Norvegia della dinastia di Gorm e di Emma di Normandia della dinastia dei Rollonidi; (2) ⚭ Agnese di Poitou (intorno al 1025 - 1077), figlia del conte Guglielmo V, duca d'Aquitania, della dinastia dei Ramnulfidi, e di Agnese di Borgogna della dinastia degli Anscarici; 
 (I) Beatrice, (1037 - 13 luglio 1061), badessa di Quedlinburg e di Gandersheim;
 (II) Adelaide, (autunno 1045 probabilmente a Goslar - 11 gennaio 1096 a Quedlinburg), badessa di Gandersheim, badessa di Quedlinburg; 
 (II) Gisela (1048 - 1053); 
 (II) Matilde (ottobre 1048 probabilmente a Pöhlde - 12 maggio 1060 probabilmente a Goslar) ⚭ Rodolfo di Rheinfelden (1025 - 1080), duca di Svevia, e anti-re; 
 (II) Enrico IV di Franconia (11 novembre 1050 probabilmente a Goslar - 7 agosto 1106 a Liegi), re dei Romani e imperatore dei Romani;(1) ⚭ Berta di Torino († 27 dicembre 1087), figlia di Oddone, marchese di Torino, conte di Chablais della dinastia Savoia; (2) ⚭ Adelaide di Kiev (Jewspraksija) (1071 - 1109), divorziata nel 1095, figlia del granduca Vsevolod Yaroslavich il Giusto della dinastia dei Rjurukidi; 
 (I) Adelaide (1070 - 4 giugno prima del 1079);
 (I) Enrico (1071 - 2 agosto 1071); 
 (I) Agnese di Waiblingen, (fine 1072 - 24 settembre 1143 a Klosterneuburg);(1) ⚭ Federico I (1050 - 1105), duca di Svevia della dinastia degli Hohenstaufen; (2)⚭ II Leopoldo III il Santo (1073 - 1136), dal 1095 margravio d'Austria della dinastia Babenberger;
 (I) Corrado (12 febbraio 1074 - 27 luglio 1101), duca della Bassa Lorena, co-re dei Romani e re d'Italia; ⚭ 1095 Costanza, figlia del conte Ruggero I di Sicilia e Puglia della dinastia degli Altavilla; 
 (I) Enrico V (1081/86 - 23 maggio 1125 a Utrecht), re dei Romani e imperatore dei Romani;⚭ Matilde (1102 - 1167), figlia di Enrico I, re d'Inghilterra della dinastia dei Rollonidi/Plantageneta; 
 ? (fuori dal matrimonio) Berta ⚭ 1117 Tolomeo II, conte di Tuscolo († 1153), della dinastia dei Teofilatti; 
 (II) Corrado il Bambino, (*settembre/ottobre 1052 - † 10 aprile 1055), duca di Baviera;
 (II) Giuditta d'Ungheria, (*estate 1054 a Goslar - † 14 marzo 1092/1096),(1) ⚭ Salomone († 1087), re d'Ungheria della dinastia degli Arpadi; (2) ⚭ Ladislao I Ermanno († 1102), principe di Polonia della dinastia dei Piast;
 Beatrice († 26 settembre 1036); 
 Matilde († 1034), fidanzata con Enrico I († 1060), re di Francia della dinastia Capetingia.

Note 

Tavole genealogiche